Haynes kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Haynes (distrikt), England, Central Bedfordshire,

USA 

 Haynes (ort), Arkansas, Lee County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar